Са́ндра Ка́лниете (; род. 22 декабря 1952) — латвийский политик.

Была активистом Народного фронта Латвии, затем дипломатом, в 2002—2004 гг. министром иностранных дел в кабинете Эйнара Репше, в 2004 г. временным еврокомиссаром от Латвии, в 2006 году избрана депутатом Сейма от «Нового времени», в 2008 году стала одной из лидеров новой партии «Гражданский союз», потом член партии «Единство», в 2009 году избрана депутатом Европарламента, где присоединилась к группе Европейской Народной партии (христианских демократов).

Биография 
Родилась 22 декабря 1952 года в посёлке Тогур Колпашевского района Томской области, РСФСР, СССР, в семье ссыльных Лигиты и Айвара Калниетов. Мать Лигита, урождённая Дрейфелде (1926—2006), была вместе с матерью и отцом депортирована в Сибирь в июне 1941 года. В 1948 году мать Сандры Лигита возвратилась в Латвию, но в 1949 году была заключена под стражу и выслана обратно в Сибирь. Отец Айварс (1931 года рождения) был выслан в Сибирь 25 марта 1949 года вместе со своей матерью.

30 мая 1957 года вместе с родителями четырёхлетняя Сандра Калниете вернулась в Латвию. Училась в рижских 39-й восьмилетней, 49-й средней, 39-й средней (1960—1971) школах, на заочном отделении истории и теории искусства факультета критики искусств Латвийской художественной академии (1975—1981). Затем С.Калниете работала швеёй (портным) в салоне «Балтияс модес» производственного объединения «Дайльраде» (1981—1982). В 1983 году была назначена на пост секретаря-референта в Союзе художников Латвийской ССР, была ответственным секретарём в его правлении (1987—1990). По совместительству работала секретарём в издательстве «Лиесма» (1985—1987).

Политическая деятельность 
В 1988 году С. Калниете вступила в Народный Фронт Латвии (НФЛ) и была избрана заместителем председателя. В программе, утверждённой на Учредительном съезде 7 октября, указывалось, что НФЛ действует на принципах, высказанных коммунистами и трудящимися, в соответствии с установками резолюций XXVI съезда КПСС и 19-й всесоюзной партконференции, а также выступает за формирование национальных отношений на основе ленинских принципов. Новоизбранная дума Народного фронта при определении зарплат руководства приняла за образец оклады секретарей ЦК Компартии Латвии, вспоминала Сандра Калниете: ей самой назначили 450 рублей, а председателю 600. На осуждающие комментарии прессы один из руководителей НФЛ Янис Шкапарс ответил: «Не одними же народными песнями нам жить».

После принятия Верховным Советом Латвийской ССР декларации «О восстановлении независимости Латвии» работала в Министерстве иностранных дел Латвийской Республики руководителем протокольной службы (1990—1993) под началом Яниса Юрканса.

В кабинете министров правительства Ивара Годманиса занимала пост заместителя министра иностранных дел Латвии. Из-за романа с Годманисом пыталась покончить с собой, но её жизнь удалось спасти благодаря вмешательству Яниса Юрканса. После выздоровления и обсуждения ситуации на заседании комиссии по иностранным делам Верховного совета шеф направил её работать 1-м секретарём посольства Латвийской Республики в Великобритании.

В 1992 году Калниете окончила Курсы международных отношений в Университете города Лидса.

С 1993 по 1995 год была Чрезвычайным и полномочным послом Латвии в Организации Объединённых Наций и в европейской штаб-квартире ЮНЕСКО в Женеве. В 1995 году окончила курсы международных отношений Университета Женевы.

В 1996 году Калниете попросила и получила кредит в размере 10 тысяч долларов на месте работы, в МИДе, на 2 года под 5 % годовых, для покупки квартиры в центре Риги, на ул. Антонияс, 22. Это было время после банковского кризиса 1995 года, когда большинство жителей Латвии могли рассчитывать только на кредит не более чем на год и по ставке от 24 до 48 % годовых. После приобретения квартиры Калниете сдавала её в аренду, получая доход, а затем заложила в банке, чтобы купить еще одну квартиру в том же доме. Общая стоимость этой недвижимости к 2006 году, когда эти сделки стали достоянием общественности, достигала полумиллиона латов (свыше 700 тыс. евро). Комментируя эту ситуацию, живущая в Стокгольме медиаэксперт Сандра Вейнберга отметила: «Политикам и в частной жизни нужно быть способными доказать, что они могут реализовать то, что требуют от других, здесь действует принцип — не слушай мои слова, смотри на дела».

С 1997 по 2002 год Калниете работала послом Латвии во Франции. В 2002 году она была утверждена в должности министра иностранных дел Латвийской Республики в правительстве Эйнара Репше («Новое время») (ноябрь 2002 года — март 2004 года). В январе 2006 года вступила в правую консервативную партию «Новое время», в ноябре того же года была избрана от этой партии в Сейм Латвии.

В 2007 году выдвигалась от своей партии на пост президента страны, но затем отозвала свою кандидатуру и предложила то же сделать представителям других партий.

В январе 2008 года вышла из партии «Новое время» и приступила к образованию новой политической силы «Гражданский союз». В апреле создала её и стала её председателем.

В июне 2009 года была избрана в Европейский парламент от партии «Гражданский союз», где присоединилась к группе Европейской народной партии (христианских демократов). Была избрана членом комиссии внутреннего рынка и защиты потребителей и заместителем председателя комитета по сельскому хозяйству и развитию села. Заместитель председателя делегации Европейского парламента в Японии и заместитель председателя объединённого парламентского комитета ЕС и Турции.

В 2011 году партии «Новое время», «Гражданский союз» и «Общество за другую политику» объединились в партию «Единство». 26 ноября 2011 года на съезде партии «Единство» Сандра Калниете была избрана её председателем, повторно — 1 декабря 2012 года.

2 марта 2015 года при въезде на территорию Российской Федерации (для участия в похоронах Бориса Немцова) была задержана в аэропорту «Шереметьево» и отправлена на родину в соответствии с санкциями, наложенными Российской Федерацией в отношении лиц, осуществляющих деструктивную политику в отношении России. Этот поступок оппозиционным порталом Pietiek был расценен как акт саморекламы, поскольку перед вылетом в Москву Калниете знала, что включена в «чёрный список» в ответ на аналогичные действия латвийского МИДа в отношении Кобзона, Газманова и Валерии. «Ни один разумный человек не будет падать в открытый канализационный люк, чтобы привлечь к себе внимание, — указывалось в комментарии. — Трагическое событие Калниете, используя все современные информационные технологии, обратила в огромную кампанию саморекламы — посмотрите, как хороша я, депутат ЕП, и как плоха Россия». Калниете была объявлена персоной нон-грата в Российской Федерации до 11 октября 2019 года.

В 2021 году Калниете возглавила в Европарламенте рабочую группу по разработке нормативных документов, нацеленных на противодействие дезинформации и создание «безопасного информационного пространства», особенно на крупных интернет-платформах, которые, по мнению евродепутата, «слабо контролируются». Она усматривала опасность в работе закрытых групп в «Signal» или «WhatsApp», хотя призналась, что сама состоит в таких группах по вопросам Белоруссии. Поддержав блокировку профилей бывшего президента США Дональда Трампа в соцсетях, она отметила, что для этого должна быть «ясная законная процедура».

Награды 
 1995 — Великий офицер ордена Трёх звёзд
 2000 — Премия Кабинета министров Латвии
 2001 — Командор ордена Почётного легиона (Франция)
 2002 — Командор ордена Академических пальм (Франция)
 2004 — Великий офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (Литва)
 2005 — Крест Признания 2 класса
 2009 — Золотая медаль Fondation Mérite Européen
 2009 — Медаль Балтийской ассамблеи
 2012 — Орден Креста земли Марии 2 класса (Эстония)
 2018 — Президентская медаль свободы Трумэна-Рейгана
 2019 — Орден княгини Ольги I степени (23 августа 2019 года, Украина) — за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность

Частная жизнь 
С.Калниете в 2009 году вышла замуж за своего давнего друга, швейцарского архитектора из латышских беженцев Второй мировой войны Ансиса Рейнхолда, который жил в Женеве вместе с отцом, стоматологом, с 1955 года и там же получил образование. В 1989 году его приняли на работу в женевское представительство Латвии в ООН. «Мне тогда это было очень нужно, поскольку я „выросла в советской бочке и кормилась через соломинку“ [латышская пословица об ограниченности]. Ансис мне открыл настоящий западный мир», — говорила она. В 2015 году Ансис переехал жить в Латвию, у пары было поместье в Алсунге, но в 2020 году они решили его продать, так как уже не справлялись с хозяйством.

Библиография 
 В бальных туфельках по сибирским снегам, Atena, 2006. — 375 стр
 Latviešu tekstilmāksla, 1989.
 Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām. Viņi lūza, 2000.
 Prjaņiks. Debasmannā. Tiramisū, 2012.

Ссылки 
 Сайт С. Калниете
 Биография
 Сандра Калниете: «Я не страдаю русофобией!»
 В бальных туфельках по сибирским снегам

Примечания 

Постоянные представители Латвии при ООН
Депутаты Европарламента от Латвии (2009—2014)
Депутаты Европарламента от Латвии (2014—2019)
Депутаты Европарламента от Латвии (2019—2024)
Депутаты девятого Сейма Латвии
Послы Латвии во Франции
Европейские комиссары
Кабинет Эйнарса Репше
Министры иностранных дел Латвии
Члены «Нового времени» (Латвия)
Постоянные представители Латвии в ЮНЕСКО
Кавалеры ордена Креста земли Марии 2-го класса
Женщины-политики Латвии
Заместители министров Латвии
Выпускники Женевского института международных отношений и развития